

Министерство финансов Российской империи 
Учреждено 8 сентября 1802 года Манифестом «Об учреждении министерств».

Министерство финансов Временного правительства России 

Упразднено 4 января вместе с Омским правительством.

Народный комиссариат финансов РСФСР 
Учреждён 26 октября (8 ноября) 1917 года Вторым Всероссийским съездом Советов.

В марте 1946 года преобразован в одноимённое министерство (Закон СССР от 15 марта 1946 года о преобразовании Советов Народных Комиссаров СССР и союзных республик в Советы Министров и Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1946 года).

Народный комиссариат финансов СССР 
Образовано 6 июля 1923 года в соответствии с Конституцией СССР (Утверждена и немедленно введена в действие II сессией ЦИК СССР 6 июля 1923 года, окончательно утверждена 31 января 1924 года II Всесоюзным съездом Советов).

15 марта 1946 года преобразован в одноимённое министерство (Закон СССР от 15 марта 1946 года о преобразовании Советов Народных Комиссаров СССР и союзных республик в Советы Министров).

Министерство финансов СССР 
Образовано 19 марта 1946 года из одноимённого наркомата (Закон об образовании Правительства СССР от 19 марта 1946 года).

Министерство финансов РСФСР 
Образовано в марте 1946 года из одноимённого наркомата (Закон СССР от 15 марта 1946 года о преобразовании Советов Народных Комиссаров СССР и союзных республик в Советы Министров и Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1946 года).

11 ноября 1991 года на базе Министерства финансов РСФСР создано Министерство экономики и финансов РСФСР. Указом Президента России № 11 от 4 января 1992 года объявлено, что на основании Указов Президента РСФСР № 190 от 11 ноября 1991 года и № 242 от 28 ноября 1991 года Министерство финансов РСФСР считается упраздненным с 11 ноября 1991 года. При этом не были внесены изменения в Законы РСФСР «О Совете Министров РСФСР» и «О республиканских министерствах и государственных комитетах РСФСР».

Министерство экономики и финансов РСФСР 
Образовано 11 ноября 1991 года на базе министерств экономики и финансов РСФСР (Указ Президента РСФСР от 11 ноября 1991 года № 190).

25 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию (РФ). 21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов РСФСР утвердил переименование, внеся соответствующие изменения в Конституцию РСФСР, которые вступили в силу 16 мая 1992 года.

Министерство экономики и финансов РФ 

19 февраля 1992 года разделено на два министерства — Министерство экономики Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

Министерство финансов РФ 

25 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию (РФ). 21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов РСФСР утвердил переименование, внеся соответствующие изменения в Конституцию РСФСР, которые вступили в силу 16 мая 1992 года.

См. также 
 Список министров финансов Российской империи и Временного правительства

Ссылки 
 История банковского дела. Сайт: Институт банковского дела АРБ

Примечания

Литература 
 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи 1802—1917. — СПб., 2002.
 Фёдоров Б. Г. Все министры финансов России и СССР 1802−2004. — М.: Русское экономическое общество, 2004. — 629 с. — ISBN 5-98743-001-1
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. — М., 1999.

Списки министров Российской империи
Списки министров СССР
Списки министров России